Reindel ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Christoph Reindel (1784–1853), Kupferstecher, Zeichner, Restaurator, Konservator, Architekt und Übersetzer, Professor und Direktor der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg
 Ernst Reindel (1899–1945/46), deutscher Scharfrichter
 Friedrich Reindel (1824–1908), preußischer Scharfrichter
 Johann Evangelist von Reindel (1772–1850), bayerischer Jurist und Politiker
 Kurt Reindel (1925–2011), deutscher Historiker
 Markus Reindel (* 1960), deutscher Altamerikanist
 Wolfgang Reindel (1935–2011), deutscher Künstler

Siehe auch:
 Reindl
 Reindell